Villaggio Ambrosiano  (toponimo della città metropolitana di Milano) può riferirsi a:
 Villaggio Ambrosiano – quartiere di Dresano
 Villaggio Ambrosiano – quartiere di Paderno Dugnano
 Villaggio Ambrosiano – quartiere di Segrate